Les invisibles steht für:

 Les invisibles (2005), französischer Film von Thierry Jousse
 Les invisibles (2012), französischer Film von Sébastien Lifshitz
 Les invisibles, Originaltitel des französischen Films Der Glanz der Unsichtbaren von Louis-Julien Petit (2018)